Окозокоаутла де Еспиноса има више значења:

 Општина Окозокоаутла де Еспиноса (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Окозокоаутла де Еспиноса (Окозокоаутла де Еспиноса, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику